Гольяны:

Животный мир 
 Гольяны — род рыб из семейства карповых.
 Американские гольяны — род рыб из семейства карповых.
 Североамериканские гольяны — род рыб из семейства карповых.

Населённые пункты 
 Гольяны — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Гольяны — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Гольяны — деревня в Оханском районе Пермского края.